Мунинский сельсовет

Дагестан 
 Мунинский сельсовет Ботлихского района

Саратовская область 
 Мунинский сельсовет Фёдоровского района (преобразован в 1990-х в округ)